Jaworski steht für:
 Powiat Jaworski, Landkreis in Polen

Jaworski ist der Familienname folgender Personen:
 Apolinary Jaworski (1825–1904), galizischer Landtagsabgeordneter
 Boleslaw Leopoldowitsch Jaworski (1877–1942), russischer Musikwissenschaftler, Hochschullehrer und Komponist
 Francis Anthony Jaworski (1916–2003), US-amerikanischer Science-Fiction Autor
 Halina Jaworski (* 1952), deutsche Malerin und bildende Künstlerin
 Hélan Jaworski Cárdenas (1936–2009), peruanischer Theologe und Hochschullehrer
 Igor Teodorowitsch Jaworski (* 1967), sowjetisch-russischer Bildhauer
 Julian von Saß-Jaworski (1862–1930), polnisch-deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR
 Kurt Jaworski (1938–2014), deutscher Manager
 Leon Jaworski (1905–1982), amerikanischer Jurist
 Marian Jaworski (1926–2020), ukrainischer Geistlicher, Erzbischof von Lemberg
 Mieczysław Jaworski (1930–2001), polnischer Geistlicher, Bischof von Kielce
 Mikaela Cojuangco-Jaworski (* 1974), philippinische Schauspielerin, Moderatorin und Springreiterin
 Mirosław Jaworski (* 1965), polnischer Schachspieler
 Otto Jaworski (1941–2021), deutscher Fußballspieler
 Robert Jaworski (* 1946), philippinischer Basketballspieler und Politiker
 Ron Jaworski (* 1951), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Rudolf Jaworski (* 1944), deutscher Historiker